Der Ring steht für:

 Der Ring, deutsche Architektenvereinigung (1926 bis 1933)
 Der Ring (Künstlervereinigung), österreichische Künstlervereinigung (1919 bis 1921)
 Der Ring (deutsche Zeitschrift), deutsche Wochenschrift (1928 bis 1943)
 Der Ring (Jugendorganisation), jüdische Jugendorganisation während der Zeit des Nationalsozialismus
 Der Ring (Lehrgedicht), Lehrgedicht von Heinrich Wittenweiler (um 1408)
 Der Ring (Roman), deutscher Titel eines  Science-Fiction-Romans von Paul Melko
 Der Ring (Schweizer Zeitschrift) (1965 bis 1984)
 Der Ring (homophile Zeitschrift), deutsche Homophilenzeitschrift, 1955–1958, verlegt von Gerhard Prescha
 Der Ring des Nibelungen, Opernzyklus von Richard Wagner
 Nord bei Nordwest – Der Ring, deutscher Fernsehfilm von Markus Imboden (2022)